Langer-Marsch-4-Startliste Diese Liste umfasst alle absolvierten Starts der chinesischen Trägerrakete Langer Marsch 4.

Startstatistik 
Stand:

Startliste 
Stand:

Siehe auch 
 Liste der Langer-Marsch-2-Raketenstarts
 Liste der Langer-Marsch-3-Raketenstarts
 Liste von geplanten orbitalen Raketenstarts

Einzelnachweise 

!Langer Marsch 04
Langer Marsch 04